ATIS eller Atis kan syfta på: 

 ATIS –  en standardiseringsorganisation med huvudsäte i Washington, D.C., se Alliance for Telecommunications Industry Solutions
 ATIS – en meteorologitjänst som automatiskt skickas ut från flygplatsens flygledartorn, se Automatic Terminal Information Service
 Atis – en bergstopp i Nordmakedonien
 Atis och Camilla – en versberättelse i fem sånger på alexandriner av Gustaf Philip Creutz som publicerades 1762